Мордасов — фамилия:

 Мордасов, Валентин Анатольевич (1930—1998) — протоиерей, духовный писатель.
 Мордасов, Иван Андреевич (1923—1943) — младший лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Мордасов, Николай Васильевич (1931—2001) — советский и российский джазовый педагог, музыкант, саксофонист, аранжировщик, композитор.

См. также 
 Мордасова
 Мордасово
 Маргасов
 Мергасов
 Моргасов